Od sezone 1955/56. ukinuta je Druga savezna liga. Umjesto nje, formirane su četiri "zone" po teritorijalnom ustroju.

Prva zona   (Slovenija i Hrvatska bez Slavonije i južne Dalmacije)

Druga zona A   (Bosna i Hercegovina)

 FK Zenica nije uspio izboriti nastup u saveznim kvalifikacijama za nastup u Prvoj saveznoj ligi. U dvije utakmice s pobjednikom Druge zone B - Lovćenom (Cetinje) rezultat je bio 1:2 i 0:0 za Lovćen.

Iz Prve savezne lige ispao je sarajevski Željezničar, te je postao član II Zone A.

Druga zona B  (Crna Gora, Hrvatska - Dubrovnik i BiH - Trebinje)

 
Kvalifikacijske utakmice pobjednika Druge A i B zone za ulazak u savezne kvalifikacije za Prvu saveznu ligu:

Lovćen (Cetinje) - Zenica 2:1 i 0:0 

Lovćen nije uspio izboriti prvoligaški status na saveznim kvalifikacijama, na kojima su još nastupili: Vardar (Skopje), Lokomotiva (Zagreb) i Borovo. 

 Sutjeska (Nikšić) napustila je prvenstvo nakon završetka jesenskog dijela.

Treća zona  (Vojvodina, Slavonija, Beograd, Aranđelovac, Valjevo)

 Borovo u saveznim kvalifikacijama nije uspjelo izboriti prvoligaški status.

Četvrta zona   (Makedonija i ostatak Srbije)

 Vardar je u saveznim kvalifikacijama uspio izboriti prvoligaški status.

Kvalifikacije za Prvu saveznu ligu

 Natjecanje je održano od 10. lipnja do 18. srpnja 1956. U Prvu saveznu ligu kvalificirali su se Vardar (Skopje) i Lokomotiva (Zagreb)

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
  
sezona 1955/56.
  

1955-56
 2